Мазлово — название населённых пунктов в России:

 Мазлово — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Мазлово — деревня в Кимрском районе Тверской области.